Старые Атаги (, ) — село в Урус-Мартановском районе Чеченской Республики. Административный центр Старо-Атагинского сельского поселения.

География 

Село расположено на левом берегу реки Аргун, в 15 км к югу от города Грозный и в 14 км к востоку от Урус-Мартана.

Ближайшие населённые пункты: на севере — село Гикало, на северо-востоке — село Чечен-Аул, на востоке — село Новые Атаги, на юго-востоке — село Чири-Юрт, на северо-западе — село Гойты, на юге — село Чири-Юрт, на юго-западе — сёла Гойское и Алхазурово, на западе — город Урус-Мартан и на северо-западе — село Гойты.

На южной стороне от села находится гора Чахкери-Корт.

История 
Люди на территории села живут более 2500 лет. В черте села есть группа курганов эпохи бронзового века. Из них выявлены предметы древности: бронзовая пряжка в виде двух ланей, оленевидные завидки и др. На юго-западе от села расположена группа из 50 курганов. 1958 году Р. М. Мунчаевым были раскопаны несколько из них. В них обнаружены бронзовые и керамические предметы VI—IV века до н. э.

На самой южной окраине села, на месте разрушенного в 1826 году чеченского аула Чахкери сделано огромное количество археологических находок, в частности, Чахкеринская крестообразная стела, обнаруженная в 1844 году при строительстве военной крепости Воздвиженской. В. Ф. Миллер указал что она напоминает по форме византийскую стилистику. Также в Чахкери в 1844 и 1850 годах были обнаружены различные бронзовые украшения в так называемом «зверином стиле» (VI—V века до н. э.). В Чахкери А. Д. Анучиным раскопаны два кургана, в которых обнаружены глиняная посуда, железный нож и другие предметы. Дореволюционный археолог В. И. Долбежев также отмечает найденные вокруг Чахкеры (не указывая конкретное место) уникальные находки.

В 1944 году, после депортации чеченцев и ингушей и упразднения Чечено-Ингушской АССР селение было переименовано в Предгорное.

В 1958 году, после восстановления Чечено-Ингушской АССР, селу было возвращено прежнее название.

1 января 2020 года село Старые Атаги вместе со всей территорией Старо-Атагинского сельского поселения были переданы из состава Грозненского района в Урус-Мартановский район.

Население 

 Национальный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

Образование 
 Средняя общеобразовательная школа № 1.
 Средняя общеобразовательная школа № 2.
 Средняя общеобразовательная школа № 3.

Литература 
 Старые Атаги и атагинцы: О лучших людях республики / Ваха Матиев. — Грозный: Книга, 1990. — 109 с.

Примечания

Ссылки 

 Сайт Старо-Атагинского сельского поселения

Населённые пункты Урус-Мартановского района
Бывшие районные центры Чечни